DDC har flere betydninger:
 Dewey Decimal Classification
 Direct Digital Control - aflæsning og styring af VVS enheder
 Digital Down Converter - en elektronisk blander